Amerikai Egyesült Államok
 Deep River (Connecticut)
 Deep River (Indiana)
 Deep River (Iowa)
 Deep River (Washington)

 Kanada
 Deep River (Ontario)

Zene
 Deep River, dal
 Deep River (David Murray-album)
 Deep River (Jon Allen-album)
 Deep River (Utada Hikaru-album)